Inktpatroon (inkjetprinter), een uitneembaar en vervangbaar onderdeel van een inkjetprinter
Inktpatroon (vulpen), een klein plastic afgesloten buisje gevuld met vloeibare inkt, dat voor gebruik in een vulpen gedaan wordt